Ово је хронолошка листа капитена фудбалског клуба Рома.

За комплетну листу играча који су наступали за овај фудбалски клуб, погледајте чланак списак играча ФК Рома.

Списак

Легенда 
 ГОЛ — Голман
 ЛБЕК — Леви бек
 ОДБ — Одбрамбени играч
 СРЕД — Играч средине терена
 НАП — Нападач

Види још 
 ФК Рома
 Списак играча ФК Рома

ФК Рома
Спискови за фудбал

en:List of A.S. Roma players#Captains